Šulamit (: שולמית) je ženské židovské jméno, jehož nositelkami je vícero osob:

 Šulamit Aloniová – izraelská politička, ministryně a levicová aktivistka
 Šulamit Šamirová – manželka bývalého izraelského premiéra Jicchaka Šamira
 Šulamítka, Sulamit apod. – postava z biblické knihy Píseň písní
 Sulamit – dramatická báseň Julia Zeyera na motivy Písně písní z roku 1885
 Sulamit Rahu - socha ženy od Jana Štursy

Související články 
 Salome

Ženská jména hebrejského původu
Ženská jména